Der Ausdruck lineares System wird in verschiedenen Bereichen unterschiedlich verwendet:

 lineares System (Systemtheorie)
 lineares Gleichungssystem